Die Football League Fourth Division 1987/88 war die 30. Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die drei bestplatzierten Vereine Wolverhampton Wanderers, Cardiff City und Bolton Wanderers stiegen direkt in die Football League Third Division auf. Die Vereine auf den Plätzen vier bis sechs spielten zusammen mit dem Viertletzten der Third Division im Play-off-Modus um den vierten Aufstiegsplatz. Diesen sicherte sich Swansea City.

Newport County, letzte Saison in der Third Division musste als Tabellenletzter zum zweiten Mal in Folge absteigen. Für ihn spielte in der folgenden Saison Lincoln City, Meister der Football Conference.


Abschlusstabelle

Play-off-Runde

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1987/88
Fußballsaison 1987/88